Список охраняемых природных территорий Эстонии включает в себя национальные парки, заповедники и природные парки. В Эстонии насчитывается 5 национальных парков, 158 заповедников и 152 природных парка, а также 116 (или 118) охраняемых зон и 537 парков, соответствующих старым стандартам Эстонской ССР. Они занимают 18,1% от всей площади Эстонии: наибольшая доля на уезд составляет 32% (уезд Ляэнемаа), наименьшая — 9% (уезд Пылвамаа).

Национальные парки 
Первый национальный парк Эстонии, Лахемааский, создан в 1971 году.

Парки Карула, Соомаа и Вилсанди были созданы в 1993 году, Матсалу — в 2004 году.

В 2018 году был создан Национальный парк Алутагузе.

Заповедники

Природные парки

См. также 
 Охраняемые природные территории Эстонии
 Водно-болотные угодья Эстонии
 Эстонский фонд дикой природы

Примечания

Ссылки 
 EELIS: Estonian Nature Information System  
 Estonian Environmental Registry  
 List of Estonian protected areas in the World Database on Protected Areas 
 Important bird areas of Estonia  (BirdLife International) 

 
Эстония
Охр‎
Охр
Охр